Castillon pode referir-se a:

 Castillon (Alpes Marítimos)
 Castillon (Calvados)
 Castillon (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos